Бобраков — фамилия; имеет женскую форму Бобракова.
 Бобраков, Иван Николаевич (в монашестве Исаакий II или Исаакий Оптинский; 1865—1938) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Бобраков, Фёдор Михайлович (1898—1970) — советский военачальник, генерал-майор.

 Бобракова, Ия Петровна (1927—2012) — советская и российская театральная актриса, народная артистка России.

См. также 
 Бобраки